GOLGA5 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 14-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 731 амінокислот, а молекулярна маса — 83 024.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як ацетилювання, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у мембрані, апараті гольджі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 14

Некатегоризовані білки